Головатов — фамилия:

 Головатов, Александр Васильевич (род. 1952) — политический деятель.
 Головатов, Михаил Васильевич (1949—2022) — советский военнослужащий, командир Группы «А» в 1991—1992 годах, полковник в отставке.